Viriot est un patronyme français particulièrement présent dans l'est de la France, en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges. C'est également un toponyme du département français de la Guyane.

Étymologie 
Viriot est un hypocoristique du prénom ancien rare , variante de , lui-même variante du prénom Gilles. Viry était un prénom utilisé dans l'est de la France et en particulier dans le département des Vosges à la fin du  et au début du . Il est difficile de connaître la date d'apparition de ce prénom faute de documents antérieurs, mais il pourrait dater du Moyen Âge.

Variantes 
Viriot, Viriat et Virion sont des variantes par hypocoristique de . Il existe également la variante . Aujourd'hui, ces cinq noms sont uniquement des patronymes.

Localisation 
Ces cinq patronymes sont fréquents dans l'est de la France, notamment en Lorraine, avec une concentration particulière dans le département des Vosges.

Personnalités 
 Joseph Adolphe Viriot, officier de Milice, commandant de quartier, conseiller privé du Roi en Guyane

 Pierre François Viriot (1773-1860), un colonel français qui fut un des protagonistes de l'Affaire Clément de Ris.

 Dominique Viriot (1948-), un acteur français ;

 Claude Viriot, un scénariste français, fondateur du Cours Viriot ;

Toponyme 
 Viriot, l'ancien nom de la commune de Montsinéry-Tonnegrande en Guyane française.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien